Di seguito una lista di asteroidi dal numero 491001 al 492000 con data di scoperta e scopritore.

491001-491100 

|-
|491001 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491003 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491004 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491005 - ||  ||  || CSS
|-
|491006 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|491007 - ||  ||  || CSS
|-
|491008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491009 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491011 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491012 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491013 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491014 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491016 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491017 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491018 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491021 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491022 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491023 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491024 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491025 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491026 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491028 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491029 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491030 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491031 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491033 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491034 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491035 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491036 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491037 - ||  ||  || OAM
|-
|491038 - ||  ||  || OAM
|-
|491039 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491040 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491041 - ||  ||  || OAM
|-
|491042 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491043 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491044 - ||  ||  || OAM
|-
|491045 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491050 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491051 - ||  ||  || OAM
|-
|491052 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491054 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491055 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491057 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491058 - ||  ||  || LINEAR
|-
|491059 - ||  ||  || OAM
|-
|491060 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|491061 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491062 - ||  ||  || LINEAR
|-
|491063 - ||  ||  || OAM
|-
|491064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491065 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491066 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491067 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491069 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491070 - ||  ||  || LINEAR
|-
|491071 - ||  ||  || OAM
|-
|491072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491074 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491075 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491076 - ||  ||  || LONEOS
|-
|491077 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491078 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491080 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491081 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491082 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491083 - ||  ||  || OAM
|-
|491084 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491085 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491086 - ||  ||  || LONEOS
|-
|491087 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491089 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491090 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491091 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491092 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491095 - ||  ||  || OAM
|-
|491096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491097 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491098 - ||  ||  || OAM
|-
|491099 - ||  ||  || OAM
|-
|491100 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

491101-491200 

|-
|491101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491105 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491107 - ||  ||  || CSS
|-
|491108 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491113 - ||  ||  || CSS
|-
|491114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491116 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491118 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491119 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491121 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491122 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491123 - ||  ||  || OAM
|-
|491124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491126 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491128 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491129 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491131 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491136 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491137 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491138 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491139 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491141 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491145 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491146 - ||  ||  || LINEAR
|-
|491147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491149 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491150 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491152 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491154 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491155 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491156 - ||  ||  || LONEOS
|-
|491157 - ||  ||  || WISE
|-
|491158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491163 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491164 - ||  ||  || CSS
|-
|491165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491167 - ||  ||  || OAM
|-
|491168 - ||  ||  || OAM
|-
|491169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491170 - ||  ||  || OAM
|-
|491171 - ||  ||  || LINEAR
|-
|491172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491175 - ||  ||  || CSS
|-
|491176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491182 - ||  ||  || CSS
|-
|491183 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491184 - ||  ||  || OAM
|-
|491185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491187 - ||  ||  || LINEAR
|-
|491188 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491190 - ||  ||  || LINEAR
|-
|491191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491193 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491194 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491197 - ||  ||  || CSS
|-
|491198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491199 - ||  ||  || LINEAR
|-
|491200 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

491201-491300 

|-
|491201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491204 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|491205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491206 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491207 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491210 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491211 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491215 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491217 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491220 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491221 - ||  ||  || LONEOS
|-
|491222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491223 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491224 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491225 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491226 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491227 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491228 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491230 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491231 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491232 - ||  ||  || CSS
|-
|491233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491234 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491235 - ||  ||  || CSS
|-
|491236 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491237 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491239 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|491240 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491242 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491245 - ||  ||  || LINEAR
|-
|491246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491247 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491249 - ||  ||  || LONEOS
|-
|491250 - ||  ||  || WISE
|-
|491251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491253 - ||  ||  || LINEAR
|-
|491254 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491255 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491256 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491257 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491259 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491264 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491268 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491270 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491272 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491273 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491274 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491275 - ||  ||  || CSS
|-
|491276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491278 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491279 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491280 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491281 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491282 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491283 - ||  ||  || CSS
|-
|491284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491285 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491286 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491287 - ||  ||  || CSS
|-
|491288 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491289 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491291 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491292 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491294 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491296 - ||  ||  || LINEAR
|-
|491297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491299 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491300 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

491301-491400 

|-
|491301 - ||  ||  || WISE
|-
|491302 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491303 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491306 - ||  ||  || WISE
|-
|491307 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491308 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491310 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491312 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491313 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491314 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491315 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491318 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491320 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491321 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491322 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491323 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491328 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491331 - ||  ||  || CSS
|-
|491332 - ||  ||  || CSS
|-
|491333 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491334 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491335 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491336 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491337 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491339 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491342 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491347 - ||  ||  || CSS
|-
|491348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491355 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491356 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491357 - ||  ||  || CSS
|-
|491358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491359 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491369 - ||  ||  || OAM
|-
|491370 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491374 - ||  ||  || LINEAR
|-
|491375 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491377 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491383 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491385 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491386 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491387 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491388 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491389 - ||  ||  || CSS
|-
|491390 - ||  ||  || CSS
|-
|491391 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491392 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491396 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491397 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491399 - ||  ||  || CSS
|-
|491400 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

491401-491500 

|-
|491401 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491404 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491406 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491408 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491409 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491411 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491412 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491415 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491416 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491418 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491419 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491420 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491423 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491425 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491426 - ||  ||  || OAM
|-
|491427 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491428 - ||  ||  || CSS
|-
|491429 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491431 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491432 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491436 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491437 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491441 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491443 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491446 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491447 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491450 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491452 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491453 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491456 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491457 - ||  ||  || CSS
|-
|491458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491459 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491460 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491462 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491464 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491465 - ||  ||  || CSS
|-
|491466 - ||  ||  || CSS
|-
|491467 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491469 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491470 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491472 - ||  ||  || CSS
|-
|491473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491474 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491475 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491476 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491478 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491485 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491486 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491488 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491491 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491493 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491495 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491498 - ||  ||  || CSS
|-
|491499 - ||  ||  || LINEAR
|-
|491500 - ||  ||  || LONEOS
|-
|}

491501-491600 

|-
|491501 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491504 - ||  ||  || CSS
|-
|491505 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491506 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491510 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491512 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491514 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491515 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491517 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491518 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491520 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491521 - ||  ||  || CSS
|-
|491522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491523 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491525 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491527 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491531 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491532 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491534 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491535 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491538 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491539 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491540 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491541 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|491542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491544 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491545 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491548 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491549 - ||  ||  || CSS
|-
|491550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491551 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491553 - ||  ||  || OAM
|-
|491554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491555 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491556 - ||  ||  || CSS
|-
|491557 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491558 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491560 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491561 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491564 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|491565 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491566 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491567 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491568 - ||  ||  || CSS
|-
|491569 - ||  ||  || OAM
|-
|491570 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|491572 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|491573 - ||  ||  || OAM
|-
|491574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491575 - ||  ||  || CSS
|-
|491576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491577 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491578 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491581 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491584 - ||  ||  || LINEAR
|-
|491585 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491586 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491592 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491593 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491594 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491599 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

491601-491700 

|-
|491601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491602 - ||  ||  || CSS
|-
|491603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491614 - ||  ||  || LINEAR
|-
|491615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491618 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491619 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491624 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491629 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491630 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491631 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491632 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491637 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491640 - ||  ||  || LONEOS
|-
|491641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491644 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491645 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491647 - ||  ||  || LINEAR
|-
|491648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491653 - ||  ||  || LINEAR
|-
|491654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491656 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|491657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491660 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491661 - ||  ||  || LONEOS
|-
|491662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491663 - ||  ||  || CSS
|-
|491664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491665 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491668 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491671 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491672 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491674 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491680 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491682 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491683 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491684 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491685 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491686 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491692 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491696 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

491701-491800 

|-
|491701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491703 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491706 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491709 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491710 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|491711 - ||  ||  || LINEAR
|-
|491712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491715 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491716 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491717 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491718 - ||  ||  || LINEAR
|-
|491719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491722 - ||  ||  || LINEAR
|-
|491723 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491724 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491725 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491726 - ||  ||  || WISE
|-
|491727 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491729 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|491730 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491731 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491732 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491733 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491734 - ||  ||  || LINEAR
|-
|491735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491739 - ||  ||  || WISE
|-
|491740 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491741 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491742 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491743 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491744 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491749 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491752 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491754 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491757 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491758 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491760 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491763 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491765 - ||  ||  || LINEAR
|-
|491766 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491767 - ||  ||  || Dark Energy Survey
|-
|491768 - ||  ||  || Dark Energy Survey
|-
|491769 - ||  ||  || CINEOS
|-
|491770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491775 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491777 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491778 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491781 - ||  ||  || CSS
|-
|491782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491791 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491798 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491799 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491800 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

491801-491900 

|-
|491801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491807 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491808 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491809 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491810 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491811 - ||  ||  || CSS
|-
|491812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491813 - ||  ||  || CSS
|-
|491814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491816 - ||  ||  || LONEOS
|-
|491817 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491818 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491825 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491826 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491829 - ||  ||  || LINEAR
|-
|491830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491831 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491833 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491834 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491837 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491839 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491840 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491842 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491843 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491846 - ||  ||  || OAM
|-
|491847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491849 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491851 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491852 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491853 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491854 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491856 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491857 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491860 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491863 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491867 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491869 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491870 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491871 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491874 - ||  ||  || WISE
|-
|491875 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491876 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491877 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491878 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491879 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491880 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491882 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491883 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491887 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491890 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491891 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491892 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491893 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491894 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491897 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491900 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

491901-492000 

|-
|491901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491909 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491910 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491915 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491916 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491919 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491921 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491923 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491925 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491926 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491928 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491929 - ||  ||  || CSS
|-
|491930 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491933 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491936 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491938 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491940 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491944 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491945 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491946 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491958 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491959 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491960 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491961 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491962 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491968 - ||  ||  || CSS
|-
|491969 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491970 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491971 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491972 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491974 - ||  ||  || CSS
|-
|491975 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491980 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491982 - ||  ||  || WISE
|-
|491983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491984 Brunapontes ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491987 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491990 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491991 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491992 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491994 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|491995 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|491996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|491999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492000 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0491001